Michaely ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Michaely (* 1967), deutscher Musiker und Autor von Kriminalromanen 
 Jörn Michaely (* 1994), deutscher Regisseur
 Petra Michaely (1925–2000), deutsche Journalistin und Autorin
 Theo Michaely (1928–2012), hessischer Politiker (CDU) MdL